Apatoraptor pennatus ("ladrón engañoso emplumado") es la única especie conocida del género extinto Apatoraptor de dinosaurio terópodo cenagnátido que vivió hace 74 millones de años durante el Campaniense en lo que es hoy Norteamérica. El único espécimen conocido fue descubierto en sedimentos que datan de la época del Campaniense de la Formación Cañón Herradura de Alberta, Canadá.

En 1993, se descubrió el esqueleto de un terópodo en Drumheller en Alberta, a tres kilómetros al oeste del Real Museo Tyrrell de Paleontología. Ya que fue identificado inicialmente como un espécimen de ornitomímido sin mayor importancia, la preparación del mismo solo inició en 2002 y fue casi inmediatamente descartada ya que se pensó que carecía de cráneo, y el fósil fue cubierto de nuevo en yeso. En 2008, la investigación fue reanudada, y solo entonces se descubrió que el fósil representaba una especie nueva para la ciencia.

En 2016, la especie tipo Apatoraptor pennatus fue nombrada y descrita por Gregory F. Funston y Philip John Currie. El nombre del género se deriva de la diosa griega del engaño, Ápate, y el término en latín raptor, "ladrón", en referencia a que la verdadera identidad del espécimen estuvo oculta por varios años. El nombre de la especie significa "emplumado" en latín, refiriéndose al hallazgo de protuberancias para las plumas en la ulna, lo que indica que el animal tendría alas.

El espécimen holotipo TMP 1993.051.0001 fue hallado en una capa del Miembro Horsethief de la Formación Cañón Herradura que data del Campaniense. Consiste de un esqueleto parcial con cráneo. El fósil fue hallado articulado en su mayor parte. Consiste en un hueso palatino, la mandíbula, un hioides, la serie completa de vértebras del cuello y la espalda, costillas, la parte derecha de la cintura escapular, el brazo derecho, un esternón, la gastralia, un ilion derecho, un fémur derecho, una tibia derecha y el peroné derecho. Fue investigado adicionalmente por medio de la tomografía axial computarizada.

Apatoraptor fue situado dentro del grupo de los Oviraptorosauria, específicamente en la familia Caenagnathidae, en una posición avanzada como el posible taxón hermano de Elmisaurus.

El siguiente cladograma sigue el análisis realizado por Funston y Currie en 2016.

Referencias

Oviraptorosauria
Dinosaurios del Cretácico Superior
Dinosaurios de América del Norte